Мастанг има више значења:
 Мастанг (Тексас)
 Мастанг (Оклахома)